Paula Wilson kan syfta på:

 Paula Wilson, svensk målare
 Paula Wilson (författare), finlandssvensk bokförfattare